Furia, un groupe de metal français
 John Furia, scénariste et producteur américain
 Furia, film de 2000 d'Alexandre Aja
 Furia, la bande originale de ce film, écrite par Brian May
 Furia, film de 2002 de Radu Muntean
 Furia Sound Festival un festival de rock ayant lieu chaque année à Cergy-Pontoise
 Furia à Bahia pour OSS 117, film réalisé par André Hunebelle
 Furia, le cheval d'Aria dans la série de bande dessinée créée par Michel Weyland